Amerikai Egyesült Államok
Arundel (Delaware)
Arundel (Florida)
Arundel (Maine)
Arundel (Maryland)
Anne Arundel megye